Der Begriff Riverdance ist mehrdeutig. Er bezeichnet:

 Riverdance (Schiff)
 Riverdance – The Show